Do soutěže smíšené čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2014 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla česká dvojice Lucie Hradecká a František Čermák, jejíž členové nestartovali společně. Čermák se rozhodl soutěže nezúčastnit a Hradecká vytvořila šestý nasazený pár s Polákem Mariuszem Fyrstenbergem. Ve druhém kole je však vyřadila německo-nizozemská dvojice Anna-Lena Grönefeldová a Jean-Julien Rojer.

Vítězové si do žebříčků čtyřher nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 110 000 eur.

Šampióny soutěže smíšené čtyřhry se stali Anna-Lena Grönefeldová a Jean-Julien Rojer, kteří ve finále zdolali osmý nasazený německo-srbský pár Julia Görgesová a Nenad Zimonjić. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů 4–6, 6–2, rozhodl o držitelích poháru Marcela Bernarda („Coupe Marcel Bernard“) až supertiebreak poměrem míčů [10–7].

Rojer tak vybojoval premiérový grandslamový titul kariéry. Grönefeldová si připsala druhou trofej ze smíšené čtyřhry, když na první dosáhla ve Wimbledonu 2009. Pařížský triumf zaznamenala den po 29. narozeninách a k výhře dodala: „Rozhodli jsme se na poslední chvíli hrát spolu, ale klaplo to náramně.“

Nasazené páry 
  Abigail Spearsová /  Alexander Peya (2. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Jaroslava Švedovová /  Bruno Soares (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Mariusz Fyrstenberg (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  David Marrero (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Nenad Zimonjić (finále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=190

| RD1-seed1= 
| RD1-team1={{nowrap| Anna-Lena Grönefeldová  Jean-Julien Rojer}}
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=[10]
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Jaroslava Švedovová  Bruno Soares
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3=[5]

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Tímea Babosová  Eric Butorac
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Julia Görgesová  Nenad Zimonjić
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2='''6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014